Биберн (нем. Biebern, Bibern) — топоним.

 Биберн — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Биберн — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.
 Биберн — коммуна в Швейцарии, в кантоне Шаффхаузен.